Translink bzw. TransLink hat folgende Bedeutungen:

 Markenname der Northern Ireland Transport Holding Company, siehe Translink (Nordirland)
 Verkehrsgesellschaft in British Columbia, Kanada, siehe TransLink (Vancouver)
 Verkehrsgesellschaft in Queensland, Australien, siehe TransLink (Queensland)
 eine geplante Spurbuslinie in Bedfordshire, England, siehe Translink (Bedfordshire)
 eine Chipkarte zur Benutzung des ÖPNV in San Francisco und Umgebung, siehe TransLink (San Francisco)